

Cinema 
 Frenesia del delitto (Compulsion) – film del 1959 diretto da Richard Fleischer
 Compulsion – film del 2013 diretto da Egidio Coccimiglio

Letteratura 
 Compulsion (Gli ossessi (Compulsion) ) – romanzo di Meyer Levin del 1956
 Obbligo d'amare (Compulsion) – romanzo di Charlotte Lamb del 1980
 Ossessione (Compulsion) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2008

Musica 
 Compulsion – album di Andrew Hill del 1965
 Compulsion – singolo di Martin Lee Gore del 1989

Televisione 
 Raptus violento (Compulsion) – episodio della quinta stagione di CSI - Scena del crimine